Big Sur steht für:
 Big Sur, Küstenstreifen in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Big Sur (Roman), Roman von Jack Kerouac (1962)
 Big Sur (Film), US-amerikanischer Film von Michael Polish (2013) 
 macOS Big Sur, Hauptversion von macOS 11, Desktop-Betriebssystem von Apple

Siehe auch: 
 Big Sur Folk Festival